Het huis Palts-Kleeburg was een zijtak van het huis Palts-Zweibrücken.

Kleeburg, eens bezit van de familie Hohenbourg, werd in 1504 door de keizer overgedragen aan de paltsgraaf van Palts-Zweibrücken. 
Na de dood van paltsgraaf Johan van Palts-Zweibrücken in 1604 werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon Johan. Zijn derde zoon Johan Casimir kreeg als apanage Kleeburg (Frans: Cleebourg). Het huwelijk van Johan Casimir met Catharina van Zweden stelde hem in staat in 1619 te beginnen met de bouw van het slot Catharinenbourg. Hun oudste zoon Karel werd als Karel X in 1654 koning van Zweden. Koning Karel droeg Kleeberg vervolgens over aan zijn jongere broer Adolf Johan.
Na het uitsterven van Palts-Zweibrücken in 1681 werd koning Karel XI ook regerend vorst in Zweibrücken. Het vorstendom was echter sinds 1677 bezet door koninkrijk Frankrijk en pas in 1693 kon de koning bezit laten nemen van zijn erfenis.
De tak Kleeburg stierf in 1731 uit met paltsgraaf Gustaaf Emanuel van Palts-Zweibrücken.

Portrettengalerij

Stamboom en positie binnen het huis Wittelsbach

Stamboom van het huis Palts-Kleeburg
In de onderstaande stamboom zijn alle leden van het huis Palts-Kleeburg opgenomen, met uitzondering van jong gestorven kinderen. Huwelijken zijn aangegeven met het huwelijkssymbool () dat twee ringen voorstelt.

Positie binnen het huis Wittelsbach
In de onderstaande stamboom zijn alle legitieme takken van het huis Wittelsbach opgenomen. In 1329 stelde keizer Lodewijk de Beier het Huisverdrag van Pavia op, waarin hij de Palts afstand aan de drie zoons van zijn oudere broer Rudolf I van de Palts. Hierdoor ontstonden twee linies binnen de dynastie: de oudere Paltsische en de jongere Beierse linie. In 1410 werd de Paltsische linie verder verdeeld. 

 Palts-K